Ell (Limburg), een plaats in de Nederlandse provincie Limburg
Ell (Luxemburg), een plaats in het land Luxemburg